GTZ steht für:

 Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, Unternehmen der Internationalen Zusammenarbeit für nachhaltige Entwicklung
 Gradtagzahl, ortsabhängige Kenngröße, die die lokalen klimatischen Bedingungen widerspiegelt

Abkürzung